Хотетов () — посёлок (местечко) в районе Млада-Болеслав Среднечешского края Чехии. Хотетов расположен на полпути между Стара-Болеславом () и Млада-Болеславом.

История 
Археологические находки указывают на то, что поселение в районе Хотетова возникло около 3000 лет назад. Это связывают с наличием в районе плодородной почвы и источника (фонтан) св. Прокопия ().

Первое письменное упоминание Хотетов относится к 1057 году, где поселение упоминается как собственность капитула собора св. Стефана () в Литомержицах. В 1352 году впервые упоминается приходская церковь св. Прокопия, которая в период гуситских войн была разрушена чашниками, и восстановлена только в конце XVII века. С 1384 года в Хотетове появилась школа.

В 1865 году через Хотетов прошла железнодорожная линия, соединяющая Прагу с Млада-Болеславом (через Баков-над-Йизероу). Впоследствии линия получила название Прага—Турнов ().

В 2007 году деревне Хотетов был возвращён статус местечка. В состав местечка Хотетов так же входит деревня Хрживно (), добавленная в состав муниципалитета решение гражданского референдума 1990 года.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт местечка Хотетов.
 О церкви св. Прокопия на сайте Hrady.cz.

Населённые пункты Среднечешского края